Сноуборд на зимних Азиатских играх 2017 — соревнования по сноуборду, которые прошли в рамках зимних Азиатских игр 2017 года.

Все соревнования прошли в Саппоро, Япония, с 23 по 25 февраля 2017 года на лыжном курорте Саппоро Тэйнэ (слалом) и горнолыжной базе «Саппоро Банкэй» (хафпайп).

Всего было разыграно 6 комплектов медалей, по 3 у мужчин и женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Зимние Азиатские игры 2017 — Сайт Олимпийского совета Азии

2017 год в сноуборде
Сноуборд на зимних Азиатских играх
Соревнования на зимних Азиатских играх 2017